The Old Homestead – dramma teatrale del 1886 di Denman Thompson

Film
The Old Homestead – film del 1915 diretto da James Kirkwood
The Old Homestead – film del 1922 diretto da James Cruze
The Old Homestead – film del 1935 diretto da William Nigh
The Old Homestead – film del 1942